Burgfrieden steht für:
 Burgfrieden, Bereich um eine Stätte, innerhalb dessen Fehden verboten waren
 Burgfriedenspolitik, Politik im Deutschen Kaiserreich während des Ersten Weltkriegs

Burgfrieden heißen folgende geographische Objekte:
 Burgfrieden (Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach), unbewohnte Katastralgemeinde in Hohenwarth-Mühlbach, Niederösterreich
 Burgfrieden, Katastralgemeinde von Leisach, Osttirol

Siehe auch:
 Burgfried